Lars-Gunnar Lundberg, švedski hokejist, * 12. januar 1952, Švedska.

Lundberg je v švedski ligi igral za klube Skellefteå AIK, Brynäs IF, Örebro IK in Lindlövens IF. V sezonah 1975/76 in 1976/77 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka s klubom Brynäs IF.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, skupno pa je za reprezentanco odigral 69 tekem.

Statistika kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 19
| 8
| 3
| 11
| -24
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 17
| 8
| 6
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 17
| 16
| 33
|
| 32
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 13
| 16
| 29
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 9
| 6
| 3
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 28
| 20
| 12
| 32
|
| 36
|
| 4
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 34
| 16
| 17
| 33
|
| 49
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 19
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 11
| 14
| 25
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 34
| 46
| 33
| 79
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 26
| 30
| 18
| 48
|
| 53
|
| 4
| 7
| 2
| 9
|
| 8
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 35
| 44
| 23
| 67
|
| 60
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 30
| 24
| 18
| 42
|
| 40
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 28
| 28
| 22
| 50
|
| 44
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 29
| 16
| 12
| 28
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 29
| 10
| 8
| 18
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lindlövens IF
| Švedska 4. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 438
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | -24
| bgcolor="#7FFF00" | 555
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti Lindlövens IF